Pommeraye est un toponyme composant de plusieurs communes françaises :
 
 La Pommeraye, dans le département de Maine-et-Loire
 La Pommeraye, dans le département du Calvados
 La Pommeraye, ancienne commune du Calvados, aujourd'hui rattachée à Saint-Désir
 Morgny-la-Pommeraye, dans le département de la Seine-Maritime

Littérature 

 Madame de La Pommeraye, personnage du roman Jacques le Fataliste et son maître et dont l'histoire a inspiré plusieurs cinéastes.

Voir aussi 
 La Pommeraie-sur-Sèvre, commune française de la Vendée
 Le passage Pommeraye, galerie marchande à Nantes